Patricio Rey puede referirse a:

 Patricio Rey Sommer, político chileno
 Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda argentina